La conservatrice Margaret Thatcher a dirigé trois gouvernements au Royaume-Uni :
 le gouvernement Thatcher (1) de 1979 à 1983,
 le gouvernement Thatcher (2) de 1983 à 1987,
 le gouvernement Thatcher (3) de 1987 à 1990.

Gouvernement du Royaume-Uni